Posorten steht für:

 Posorten, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Pozorty (Olsztyn), Ort im Stadtteil Brzeziny der Stadt Olsztyn, Hauptstadt der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Posorten, Ort im Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Pozorty (Zalewo), Ort in der Gmina Zalewo, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen